Sant Guillem de Tolosa, comte de Tolosa i duc d'Aquitània (segle IX) i fundà l'abadia de Sant Guilhèm dau Desèrt. Se celebra el 28 de maig
 Sant Guillem de Vercelli, (? - 1142), benedictí, fundador de l'Orde de Montevergine, o benedictins guillemites; 25 de juny
 Sant Guillem el Gran o de Malavalle, mort el 1157, eremita i fundador dels l'orde dels guillemites. Les poques fonts sobre la seva vida han fet que s'hi barregessin elements d'altres biografies, especialment de la de Guillem X d'Aquitània; 10 de febrer
 Sant Guillem de Llívia, sant llegendari del , patró de Llívia, en la llegenda del qual hi ha elements de les de Sant Guillem de Vercelli i Guillem el Gran, i a qui es fa originari de Tolosa.
 Sant Guillem de Combret, sant llegendari del , al Vallespir
 Sant Guillem de Bourges, Guillem de Donjeon o Guillem el Confessor, cistercenc i bisbe de Bourges al segle XII-XIII; 10 de gener
 Sant Guillem d'Eskilsø, Guillem de París o Guillem d'Æbelholt, canonge regular francès, reformador a Dinamarca en el segle XII-XIII; 6 d'abril
 Sant Guillem Firmat, canonge i metge de Tours, al s. XII; 24 d'abril
 Sant Guillem de Norwich, nen anglès del , suposat màrtir.
 Sant Guillem d'Occam, franciscà anglès del , filòsof i teòleg, sant a l'Església d'Anglaterra
 Sant Guillem de Peñacorada, eremita lleonès, prior d'una comunitat de canonges regulars a Santa María de los Valles, prop de l'actual Cistierna, mort cap al 1175; 20 de març
 Sant Guillem de Volpiano o de Dijon, abat cluniacenc i arquitecte, mort el 1031 (1 de gener)
 Sant Guillem de York, mort el 1154, bisbe de York; 8 de juny
 Guillem X d'Aquitània, «el Sant», (? - 1137), duc d'Aquitània i comte de Poitiers